Lilith – mezopotamski demon
 Lilith – nazwa mikrokomputera
 Lilith – amerykański film z 1964

Zobacz też 
 (1181) Lilith – planetoida z grupy pasa głównego asteroid